Амирасланов () — азербайджанская фамилия.

Известные носители:
 Амирасланов, Азер Кямал оглы (род. 1971) — заведующий отделом по вопросам аграрной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики.
 Амирасланов, Али Агамалы оглы (1900—1962) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.
 Амирасланов, Ахлиман Тапдыг оглы (род. 1947) — азербайджанский учёный, академик НАНА, РАМН, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1986).
 Амирасланов, Махир Ильгар оглы (род. 1997) - азербайджанский борец вольного стиля.
 Амирасланов, Мейбали Фридун оглы (1902 — ?) — первый заместитель Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР (1953—1957).
 Амирасланов, Ровшан Тельман оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист
 Амирасланов, Эмин (род. 1982) — азербайджанский футболист.

Амирасланова 
 Амирасланова, Гюландам Ахмед кызы (род. 1923) — звеньевая колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.